«13» — четвёртый студийный альбом российского хип-хоп-исполнителя Тимати, выпущенный 28 октября 2013 на лейбле Black Star Inc. Концерт-презентация альбома состоялась 26 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

История 
О готовящейся русскоязычной пластинке Тимати объявил 13 сентября 2011 года, ещё до выхода своего англоязычного альбома SWAGG, на одном из выпусков программы «Стол заказов» на телеканале RU.TV. С того момента были выпущены такие русскоязычные синглы как «На краю земли», «Реквием по любви», «Rock Star», «Лондон», которые не вошли в альбом. 
В начале 2013 года представлена афиша концерта-презентации «XIII», который пройдет 26 ноября 2013 года.   
13 сентября 2013 года лейбл Black Star Inc. анонсировал обложку четвёртой пластинки Тимати. 21 октября 2013 года представлен треклист альбома и объявлена дата релиза.

14 февраля 2014 Тимати на своей странице в Instagram опубликовал новость о переиздании альбома 13 с неизданными треками. 7 марта 2014 Тимати объявил дату выхода переиздаваемого альбома и отметил, что он дополнится двумя неизданными треками, новым видеоклипом и цифровым буклетом. 17 марта 2014 состоялся выпуск переиздания альбома 13 в онлайн-магазине iTunes Store.

Синглы 
24 июня 2013 состоялась премьера первого сингла с альбома. Песня под названием «Что видишь ты» была выпущена вместе с видеоклипом, который был снят в горах Чеченской Республики.
2 июля выпущен второй сингл с альбома «Посмотри» при участии певицы Kristina Si. По итогам первой недели цифровых продаж песня заняла 1 место в России. Также на песню снят клип, премьера которого состоится в октябре 2013.
2 сентября выпущен третий видеосингл «Время не ждёт» — совместная работа с музыкантом Павлом Мурашовым. Премьера песни состоялась 28 июля 2013 на Новой волне 2013, где была исполнена артистами вживую.
Впоследствии синглы «Посмотри» и «Время не ждёт» не вошли в альбом.

Коммерческий прием 
За первые сутки после релиза на iTunes Store альбом занял первые строчки в чартах «Топ-Альбомы» по цифровым продажам в России, на Украине, в Азербайджане, Молдавии, Казахстане; вторую — в Латвии; 8-ю — в Литве. По итогам первой недели продаж в период с 28 октября по 3 ноября альбом 13 занял первое место в чарте «Топ-Альбомы» российского отделения онлайн-магазина iTunes Store. С 4 по 10 ноября — второе.

Список композиций 

Примечания
 Трек «Рентген». По лицензии Киноконцерна «Мосфильм». Фрагмент из фильма «Гардемарины, вперёд!» © Киноконцерн «Мосфильм», 1987 год.

Участники записи 
 Тимати — артист альбома, автор слов, продюсер, автор музыки (треки 2, 5, 6, 10, 12, 14, 15)
 Capella — автор музыки (треки 3, 7, 8, 9, 13), сопродюсер
 Павел Мурашов — генеральный музыкальный продюсер, гостевой артист (треки 2, 10), автор музыки (треки 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15)
 L'One — гостевой артист  (треки 7, 9), автор слов (треки 7, 9)
 Сергей Минаев — гостевой артист (трек 1), автор слов (трек 1)
 Гарик Сукачёв — гостевой артист (трек 3)
 Сергей Мазаев — гостевой артист (трек 7)
 Мот — гостевой артист (трек 9), автор слов (трек 9)
 Фидель — гостевой артист (треки 9, 10), автор слов (трек 9)
 Natan — гостевой артист (трек 11), автор слов (трек 11)
 Егор Клинаев — гостевой артист (трек 15)
 Лебедев В.М. — автор музыки (трек 4)
 Ряшенцев Ю.Е. — автор слов (трек 4)
 Пашу — исполнительный продюсер
 Виктор Абрамов — исполнительный продюсер
 Константин «Косторч» Матафонов — сведение и запись
 Chris Gehringer (Sterling Sound Mastering) — мастеринг

История релиза

Примечания 

Альбомы Black Star Inc.
Альбомы Тимати